Джамал Джек (; род. 17 декабря 1987 года, деревня Шарлоттвилль, остров Тобаго, Тринидад и Тобаго) — тринидадский футболист, защитник.

Карьера 

Начинал свою карьеру в клубе «Тобаго Юнайтед». Затем Джек выступал за ряд других местных команд. Вместе с «Сентралом» защитник становился чемпионом страны. Помимо этого, тринидадец выигрывал первенство Гайаны с «Альфа Юнайтед». В настоящее время защитник играет в американской лиге USL за «Колорадо-Спрингс Суитчбакс».

Сборная 
За сборную Тринидада и Тобаго Джек дебютировал 29 февраля 2012 года в товарищеском матче против Антигуа и Барбуды, в котором его национальная команда добилась уверенной победы со счетом 4:0. Всего за тринидадцев защитник провел две игры.

Достижения

Национальные 
  Чемпион Тринидада и Тобаго (2): 2014/15, 2015/16.
  Чемпион Гайаны (1): 2013/14.
  Обладатель Кубка Тринидада и Тобаго (1): 2010/11.
  Обладатель Суперкубка Тринидада и Тобаго (1): 2014.

Международные 
  Победитель Карибского клубного чемпионата (2): 2015, 2016.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Тобаго Юнайтед»
Игроки ФК «Сан-Хуан Джаблоти»
Игроки ФК «Ла-Хоркетта Рейнджерс»
Игроки ФК «Сентрал» Тринидад и Тобаго
Игроки ФК «Альфа Юнайтед»
Игроки ФК «Хокоро»
Игроки ФК «Питтсбург Риверхаундс»
Игроки ФК «Колорадо-Спрингс Суитчбакс»